En diversas áreas de la mecánica y las matemáticas existen diversas ecuaciones de Euler:

 En mecánica de fluidos, tenemos 
 las Ecuaciones de Euler (fluidos) para fluidos compresibles no viscosos.
 La ecuación de Euler (turbomáquinas), ecuación fundamental de las turbomáquinas.
En mecánica se suele llamar ecuación de Euler (poleas) a la ley que regula la tensión de una correa.
 En Mecánica del sólido rígido, tenemos las Ecuaciones de Euler (sólidos) que describen el movimiento de un sólido rígido animado de rotación.

En otras áreas también aparecen trabajos relacionados de Euler como:
 Fórmula de Euler
 Identidad de Euler